Lázaro Cárdenas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lázaro Cárdenas, Hidalgo, Apan, 
 Lázaro Cárdenas, Chicomuselo, 
 Lázaro Cárdenas, Asunción Ixtaltepec, 
 Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, 
 Lázaro Cárdenas, Huitiupán, 
 Lázaro Cárdenas, Cintalapa, 
 Lázaro Cárdenas, Tecolutla, 
 Lázaro Cárdenas, Sayula de Alemán, 
 Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Fresnillo, 
 Lázaro Cárdenas (hamn), Michoacán de Ocampo, 
 Lázaro Cárdenas, San Martín Hidalgo, 
 Lázaro Cárdenas, Erongarícuaro, 
 Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, 
 Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas, ort, Baja California, Tijuana, 
 Poblado Lázaro Cárdenas, ort, Baja California, Mexicali, 
 Lázaro Cárdenas kommun, Michoacán de Ocampo, 
 Lázaro Cárdenas kommun, Quintana Roo, 
 Lázaro Cárdenas kommun, Tlaxcala, 
 Lázaro Cárdenas, San Andrés Tuxtla, 
 Lázaro Cárdenas, Tamaulipas, Victoria, 
 Lázaro Cárdenas, Morelos, Yautepec, 
 Lázaro Cárdenas, Chumatlán, 
 Lázaro Cárdenas, Cuquío, 
 Lázaro Cárdenas, Álvaro Obregón, 
 Lázaro Cárdenas, Tlachichuca, 
 Lázaro Cárdenas, Huixtán, 
 Lázaro Cárdenas, Yajalón, 
 Lázaro Cárdenas, Palenque, 
 Lázaro Cárdenas, Tabasco, Centla, 
 Lázaro Cárdenas, Ixtapangajoya, 
 Lázaro Cárdenas, Chignahuapan, 
 Lázaro Cárdenas, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
 Lázaro Cárdenas, Sinaloa, El Fuerte, 
 Lázaro Cárdenas, Querétaro Arteaga, San Juan del Río, 
 Lázaro Cárdenas, José Sixto Verduzco, 
 Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, 
 Lázaro Cárdenas, Coicoyán de las Flores, 
 Lázaro Cárdenas, Cañada Morelos, 
 Lázaro Cárdenas, Copainalá, 
 Lázaro Cárdenas, Salto de Agua, 
 Lázaro Cárdenas, Socoltenango, 
 Lázaro Cárdenas, San Pedro Teutila, 
 Lázaro Cárdenas, Cosoleacaque, 
 Lázaro Cárdenas, El Oro, 
 Lázaro Cárdenas, Campeche, Champotón, 
 Lázaro Cárdenas, Tenampulco, 
 Lázaro Cárdenas, Chilón, 
 Lázaro Cárdenas, Tecoanapa, 
 Lázaro Cárdenas, Santa María Petapa, 
 Lázaro Cárdenas, Ostuacán, 
 Lázaro Cárdenas, Cosamaloapan de Carpio, 
 Lázaro Cárdenas, Hidalgo (Michoacán de Ocampo), 
 Lázaro Cárdenas, San Vicente Tancuayalab, 
 Lázaro Cárdenas, Coahuila, Viesca, 
 Lázaro Cárdenas, Tampacán, 
 Lázaro Cárdenas, Cuapiaxtla de Madero, 
 Lázaro Cárdenas, Ocozocoautla de Espinosa, 
 Lázaro Cárdenas, Catazajá, 
 Lázaro Cárdenas, Mazatán, 
 Lázaro Cárdenas, Texistepec, 
 Lázaro Cárdenas, Teocuitatlán de Corona, 
 Lázaro Cárdenas, Durango, Gómez Palacio, 
 Lázaro Cárdenas, Atzacan, 
 Lázaro Cárdenas, Tumbalá, 
 Lázaro Cárdenas, Santiago Yosondúa, 
 Lázaro Cárdenas, Villa Corzo, 
 Lázaro Cárdenas, San Felipe Usila, 
 Lázaro Cárdenas, Acatepec, 
 Lázaro Cárdenas, Guanajuato, San Luis de la Paz, 
 Lázaro Cárdenas, Sonora, Caborca, 
 Lázaro Cárdenas, José María Morelos, 
 Lázaro Cárdenas, Ocosingo, 
 Lázaro Cárdenas, Uxpanapa, 
 Lázaro Cárdenas, Las Choapas, 
 Lázaro Cárdenas, San Francisco Ixhuatán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar